Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1987 nastoupilo osm hráčů. Turnaj vyhrál československý tenista Miloslav Mečíř, když ve finále porazil americkou turnajovou trojku Johna McEnroea po setech 6–0, 3–6, 6–2 a 6–2.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1987
Sport v USA v roce 1987